Amalou – comune dell'Algeria
 Amalou – comune rurale del Marocco